Brian Cox (dichter) (1928-2008), een Britse dichter
 Brian Cox (rugbyspeler, 1928-2015), een Australische rugbyspeler
 Brian Cox (acteur) (1946), een Schotse acteur, vooral bekend voor zijn rollen als slechterik in kaskrakers waaronder Troy en X2
 Brian Cox (filmregisseur) (1955-2019), een Amerikaanse filmregisseur 
 Brian Cox (doelman) (1961), een Britse doelman
 Brian Cox (natuurkundige) (1968), een Engelse deeltjesfysicus, lid van de Royal Society en hoogleraar aan de Universiteit van Manchester
 Brian Cox (rechter), een Australische rechter
 Brian Cox (rugbyleaguespeler), een Australische rugbyleaguespeler, spelend in de jaren zestig
 Brian Cox (American football), een Amerikaanse American footballspeler, spelend in de jaren tachtig